Jon Gordon (jazzmuzikant) - Amerikaans jazzmuzikant
 Jon Gordon Langseth, Jr. - zie Jonny Lang